Première vague est un EP du groupe de rap français IAM sorti en 2021.

Historique 

Le projet est annoncé, sans trop de précision, début . Seul le titre est alors révélé.

Le , le clip d'un premier single, Feeling, est dévoilé.

Liste des titres 
 Poursuite du Bonheur - 3:47
 Poison d'avril - 4:07
 Tout ce qu'on est - 3:35
 Soundbwoi - 3:49
 Mes étoiles - 3:47
 Feeling - 3:25

Samples 
 Poison d'avril contient un sample de P.O.I.S.O.N. d'Ärsenik.

Notes et références

Liens externes 
 

EP sorti en 2021
Album d'IAM
Album publié par Virgin Records